Аполло́н Аполло́нович Грушка́ (,  — , ) — российский филолог-классик, специалист в области исторической грамматики латинского языка, римской поэзии, ординарный профессор и декан историко-филологического факультета Московского университета. Член-корреспондент АН СССР (1928).

Биография 
Происходил из потомственных дворян; сын чиновника царской канцелярии, дослужившегося до чина действительного статского советника и жалованного в 1880 году дипломом на потомственное дворянское достоинство.

Учился, сначала в течение пяти лет — в московском реальном училище Воскресенского; затем, четыре года — в гимназии Креймана. В 1888 году поступил на юридический факультет Московского университета, но в уже в 1889 году перешёл на историко-филологический факультет, который и окончил в 1893 году с дипломом 1-й степени. Профессор университета Ф. Е. Корш привил ему вкус к изучению истории латинского языка и в 1891 году его студенческая работа о языке Катулла была удостоена золотой медали.

С 1898 года по 1921 год преподавал в Московском университете: доктор римской словесности с 1906 года; экстраординарный (1907—1909) и ординарный (1909—1918) профессор по кафедре классической филологии историко-филологического факультета; секретарь историко-филологического факультета (1909—1911); декан историко-филологического факультета (1911—1918).

Одновременно, А. А. Грушка преподавал на Московских высших женских курсах (1900—1918; профессор), Высших женских юридических курсах Полторацкой, а в последние годы — в литературно-художественном институте и на Высших литературных курсах (1921—1929).

В 1918 году по инициативе Грушки был создан мемориальный музей-квартира композитора Александра Скрябина.

С 22 мая 1919 года по 1 апреля 1921 года был сотрудником Румянцевского музея — помощник заведующего научным отделом.

Основные работы 
Исследования связаны с лингвистической разработкой грамматики латинского языка, в частности проблем словообразования и основообразования, которым были посвящены обе его диссертации (магистерская и докторская):
 Исследования из области латинского словообразования. — , 1900. (магистерская диссертация)
 Этюды по латинскому именному основообразованию. — М., 1906. (докторская диссертация)
 Спорные вопросы в области латинского языкознания. — СПб., 1909.
 Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка (перевод на русский язык А. А. Грушка). — М., 1910.

Примечания

Литература 
 
 
 Скударь Е. В. Декан историко-филологического факультета московского университета профессор А. А. Грушка и Музей изобразительных искусств // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. — 2008. — № 1. — С. 67—73
  Скударь Е. В. Страницы из жизни профессора Московского университета А. А. Грушки // Журналистика и культура русской речи. — 2007. — № 3. - С. 52—59; 2007 — № 4. — С. 45—49; 2008. — № 3; 2009. — № 1. — С. 44—52

Ссылки 
 Биографическая справка
 
 

Выпускники гимназии Креймана
Филологи-классики
Филологи Российской империи
Лингвисты Российской империи
Антиковеды СССР
Антиковеды Российской империи
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Московских высших женских курсов
Преподаватели Высших женских курсов Полторацкой